Pugieu é uma ex-comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain. Em 1 de janeiro de 2017 foi incorporada pela comuna de Chazey-Bons.

Demografia 
Em 2006 Pugieu apresentava uma população de 128 habitantes, distribuídos por 81 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Antigas comunas de Ain